Чешко-Село (, ) — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 46 жителей (по переписи населения 1991 года — 58 жителей).

Чешко-Село находится в 4 км к западу от государственной границы с Румынией. У села удобное географическое положение, если учесть наличие дороги в село Црвена-Црква находящееся в 6 км южнее, через которое проходит автодорога Бела Црква — Вршац.

В Чешко-Село есть 21 дом, 16 домохозяйств, площадь села — 217 га. Убывающее население, 46 жителей. В селе есть католическая церковь, построенная в период с 1900 года по 10 августа 1901 года. Церковь выстроена неоготическом стиле и освящена именем чешского святого Яна Непомуцкого (день, отмечаемый ежегодно — 16 мая).

История 
Впервые населённый пункт здесь упоминается в 1415 году под названием Абел, после чего упоминания отсутствуют до 1833 года когда село было восстановлено. Также известно и под названием Фабиян.

Демография 

В селе Чешко-Село, по переписи 2002 года проживали 38 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 46,9 лет (44,8 года у мужчин и 49,4 года у женщин). В селе есть 16 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,88.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Чешко-Село на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины